Grupp D i Afrikanska mästerskapet i fotboll 2012 spelades den 24 januari–1 februari 2012. Ghana och Mali avancerade till utslagsspelet.

Poängtabell

Ghana mot Botswana

Mali mot Guinea

Botswana mot Guinea

Ghana mot Mali

Botswana mot Mali

Ghana mot Guinea

Externa länkar
CAFonline.com - Officiell webbsida

Referenser

Fotnoter

Grupp D